Кюра́ (лезг. Куьре́) — историческая и географическая область (провинция) в Южном Дагестане, одна из основных областей расселения лезгин. Расположена между рекой Самур на юге и областью Табасаран на севере. Территориально в целом соответствует современным Курахскому, Сулейман-Стальскому и частично Хивскому районам Дагестана. Историческая часть Лезгистана.

Этимология 
Название региона происходит от арабского кюра — «область», «округ».

История 
В своем сочинении, известный военный историк Павел Зубов писал следующее:.

О лезгинах Кюры И.Гербер писал:

Известный российский историк П.Бутков область Кюра описал следующему образу:

Известный голландский художник, К.Брюйн побывавший в начале XVIII века в Дербенте писал:

См. также 
От данного названия происходит прилагательное «кюринский», ср.:
 «Кюринский язык» — историческое название современного лезгинского языка (например, у П. К. Услара);
 Кюринское наречие — один из диалектов кюринского языка (например, у П. К. Услара);
 Кюринское ханство — государственное образование в Южном Дагестане, существовавшее в 1812—1864 годах;
 Кюринский округ — административная единица в составе Дагестанской области и Дагестанской АССР, существовавшая в 1866—1928 годах;
 Кюринские известия — общественно-политическая газета, печатный орган Сулейман-Стальского района Дагестана.
 ФК «Кюре» — футбольная команда Сулейман-Стальского района Дагестана.

Примечания 

История лезгин